Der Lennefer Bach, auch kurz Lennefe genannt, ist ein 13,6 km langer, linker Nebenfluss der Sülz in Nordrhein-Westfalen, Deutschland.

Geographie

Verlauf 
Der Bach entspringt etwa 850 m östlich von Lindlar auf einer Höhe von . In überwiegend westsüdwestliche Richtungen abfließend durchfließt der Bach das schon erwähnte Lindlar. Begleitet von der Landesstraße 299 passiert der Bach die Ortschaften Unterheiligenhoven, Vellingen, Kepplermühle, Köttingen, Lennefermühle, Halfenslennefe, bevor der Bach bei Melessen linksseitig auf  in die Sülz mündet. Der Lennefer Bach entwässert ein 28,067 km² großes Einzugsgebiet über Sülz, Agger, Sieg und Rhein zur Nordsee. Bei einem Höhenunterschied zwischen Quelle und Mündung von 183 m beträgt das mittlere Sohlgefälle 13,5 ‰.

Nebenflüsse 
Wichtigster Nebenfluss des Lennefer Bachs ist der Vossbrucher Bach mit einer Länge von 4,3 km. Von dem 28,067 km² großen Einzugsgebiet des Lennefer Bachs entfallen 4,775 km² auf das des Vossbrucher Bachs, was einem Anteil von 17 % entspricht. Im Folgenden werden die Nebenflüsse des Lennefer Bachs in der Reihenfolge von der Quelle zur Mündung genannt.

|-
| Weyerbach
| align="right" | 12,828
| rechts
| align="right" | 1,2
| align="right" |  
| align="center" | 242
| 272886 112
|-
| Reuschsiefen
| align="right" | 9,983
| rechts
| align="right" | 0,4
| align="right" |  
| align="center" | 198
| unbekannt
|-
| Lingenbacher Siefen
| align="right" | 9,689
| rechts
| align="right" | 1,3
| align="right" |  
| align="center" | 194
| 272886 12
|-
| Vossbrucher Bach
| align="right" | 9,285
| links
| align="right" | 4,3
| align="right" | 4,775
| align="center" | 188
| 272886 2
|-
| Stellbergsiefen
| align="right" | 8,883
| links
| align="right" | 2,0
| align="right" |  
| align="center" | 183
| 272886 912
|-
| Hölzer Siefen
| align="right" | 8,384
| links
| align="right" | 2,2
| align="right" |  
| align="center" | 178
| 272886 92
|-
| Mühlenbergssiefen
| align="right" | 8,327
| rechts
| align="right" | 0,7
| align="right" |  
| align="center" | 176
| unbekannt
|-
| N.N.
| align="right" | 6,909
| links
| align="right" | 1,0
| align="right" |  
| align="center" | 163
| 272886 932
|-
| Abbersiefen
| align="right" | 6,842
| rechts
| align="right" | 0,5
| align="right" |  
| align="center" | 163
| unbekannt
|-
| N.N.
| align="right" | 6,345
| rechts
| align="right" | 1,3
| align="right" |  
| align="center" | 159
| 272886 934
|-
| N.N.
| align="right" | 5,829
| links
| align="right" | 1,2
| align="right" |  
| align="center" | 154
| 272886 936
|-
| Lange Siefen
| align="right" | 5,540
| rechts
| align="right" | 1,4
| align="right" |  
| align="center" | 152
| 272886 94
|-
| N.N.
| align="right" | 3,842
| rechts
| align="right" | 1,2
| align="right" |  
| align="center" | 138
| 272886 952
|-
| Loxsiefen
| align="right" | 3,762
| links
| align="right" | 0,6
| align="right" |  
| align="center" | 137
| unbekannt
|-
| Mühlenbuschsiefen
| align="right" | 3,044
| links
| align="right" | 1,1
| align="right" |  
| align="center" | 129
| 272886 954
|-
| Holler Siefen
| align="right" | 3,016
| rechts
| align="right" | 2,6
| align="right" |  
| align="center" | 129
| 272886 96
|-
| Pferdslochsiefen
| align="right" | 2,152
| links
| align="right" | 1,3
| align="right" |  
| align="center" | 123
| 272886 972
|-
| Schmitzhöher Siefen
| align="right" | 2,115
| rechts
| align="right" | 0,9
| align="right" |  
| align="center" | 122
| 272886 974
|-
| Krähsiefen
| align="right" | 1,707
| links
| align="right" | 1,0
| align="right" |  
| align="center" | 118
| 272886 976
|-
| Kalkofer Siefen
| align="right" | 1,397
| rechts
| align="right" | 1,2
| align="right" |  
| align="center" | 115
| 272886 98
|-
| N.N.
| align="right" | 1,109
| links
| align="right" | 1,2
| align="right" |  
| align="center" | 114
| 272886 992
|-
| N.N.
| align="right" | 0,372
| links
| align="right" | 1,3
| align="right" |  
| align="center" | 106
| 272886 994
|}

Einzelnachweise 

Gewässer im Oberbergischen Kreis
Gewässer im Rheinisch-Bergischen Kreis